Moiré (franska: ) eller moire kan syfta på:

 Moiré – en väv med vattrad yta, vanligtvis av siden, se moaré
 Moiré (interferensmönster) – ett interferensmönster som uppstår då exempelvis två nät med en viss vinkelskillnad eller skillnad i maskstorlek läggs ovan på varandra
Moiré, Rhône – en kommun i departementet Rhône i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike
 Emmanuel Moire (1979–), en fransk sångare, kompositör och komiker

Se även
 Moiremont – en kommun i departementet Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
 Moirerna – ödesgudinnor i den grekiska mytologin